4-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице прошёл 8—10 октября 2007 года в Назарете, Израиль под эгидой ФМЖД.

Чемпионом мира стал представитель Латвии Гунтис Валнерис, второе место занял россиянин Александр Шварцман, третье — представитель Украины Игорь Кирзнер. Главный арбитр — Рима Данилевичене  (Литва).

Регламент 
20 участников из 10 стран играли в двух подгруппах по круговой системе с регламентом 5 минут + 5 секунды за ход. По 8 лучших из подгрупп играли по системе плей-офф с регламентом: две партии 5 минут + 5 секунды за ход, в случае равенства игрались две партии 3 минуты + 2 секунды за ход, при равенстве 1 минута + 2 секунды за ход до первой победы.

Группа А

Группа Б

Финальная часть 
Отгонбаярын Тувшинболд выступал вместо заболевшего Константина Елянова.

Матчи за 5-8 место

Ссылки 

 Результаты (History/WC blitz)

Мужчины 2007 (блиц)
2007 год в шашках